Ника Витальевна Клецки (род. 27 января 1990, Ленинград) — российская мотогонщица, международный мастер спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, спортсменка, художница.

Биография

2008 год 
Первый опыт соревнований на ледовых гонках.

2009 год 
Выход в профессиональный спорт: победа во всероссийском отборе на вступление в российскую команду по шоссейно-кольцевым мотогонкам класса SuperSport Yakhnich Motorsport.

2010 год 
Выиграв все гонки в своем классе соревнований, стала Чемпионкой России в женском зачёте, а также серебряным призёром кубка России в общем зачёте (среди мужчин) и серебряным призёром командной гонки чемпионов (среди мужчин).

2011 год 
Одержала победу в открытом Чемпионате Финляндии, соревнуясь с опытными спортсменами-мужчинами, лидерами национальных чемпионатов Скандинавии, стала чемпионкой Финляндии в классе MINIGP (среди мужчин).

2012 год 
Ника Клецки проводит ряд успешных тестов на мировых трассах в Италии и Испании, в классах 125cc и STK600, выступая на 600-кубовом спортбайке.

2013 год 
Ника Клецки заявила о своем уходе из профессионального спорта, мотивировав это чрезмерной коммерциализацией мотоспорта и неоправданными рисками для здоровья. В настоящее время занимается другими экстремальными видами спорта: сноубордингом и скейтбордингом.

Триатлон 
С 2013 года Ника Клецки принимает участие во всероссийских соревнованиях по триатлону. В 2015 году заняла 2 место среди женщин в соревнованиях А1 Триатлон-спринт Кубка Федерации триатлона России .

Художественная деятельность 
Ника Клецки состоит в Союзе свободных художников. Картины являются достоянием частных коллекций России, Казахстана, Финляндии и Испании.

Примечания 

Мотогонщики России